Те́рція (від  — «третя») — термін, що має такі значення:

 Терція — одиниця часу, рівна 1/60 секунди
 Терція — музичний інтервал
 Терція — типографський шрифт (1/3 квадрата), кегель якого становить 16 пунктів.
 Терція — вид піхотного шикування.